Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2008-2009 - België
 Eerste klasse 2008-09 (basketbal België)
 Eerste klasse 2008-09 (vrouwenvoetbal België)
 Eerste klasse 2008-09 (voetbal België)
 Eerste klasse 2008-09 vrouwen (voetbal Frankrijk)